Soten kan syfta på: 
Sotefjorden (eller Soten), Kustvatten i Bohuslän
Soten, Småland, sjö i Gislaveds kommun 
Soten, Västergötland, sjö i Herrljunga kommun 
Soten, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun 
Soten, Dalarna, sjö i Hedemora kommun